Der russische Name Dnepr (ukrainisch: Dnipro) bezeichnet

 einen größeren Fluss in der Ukraine, siehe Dnepr
 eine russisch/ukrainische Trägerrakete, siehe Dnepr (Rakete)
 einen ukrainischen Motorradhersteller,  siehe Dnepr (Motorradmarke)
 den früheren Namen einer Fußballmannschaft in Dnipro, siehe FK Dnipro.